Teresa Campos puede referirse a las siguientes personas:

 María Teresa Campos,  presentadora de televisión española; o
 Teresa Campos (yudoca), yudoca española.